Adrian Mannarino (1988 - ), joueur de tennis français ;
 Hélène Mannarino (1990 - ), journaliste, animatrice de télévision et de radio française.